De zevenenveertig ronin; een van de bekendste gebeurtenissen uit het 18e-eeuwse Japan.

Verfilmingen van deze gebeurtenis:
The 47 Ronin (1941)
47 Ronin (1994), remake van de film uit 1941
47 Ronin (2013), met Keanu Reeves
The Loyal 47 Ronin, uit 1958
Chushingura: Hana no Maki, Yuki no Maki, uit 1962.